Птолемей (; ) може да се отнася за:

Династия на Птолемеите 
Династията на Птолемеите има македонски корени и управлява елинизирания Египет почти 300 години – от 305 до 30 г. пр.н.е.. Всички царе от тази династия се наричат Птолемей.

 Птолемей I Сотер (367 – 283 пр.н.е.), военачалник на Александър Велики,
 Птолемей II Филаделф
 Птолемей III Евергет
 Птолемей IV Филопатор
 Птолемей V Епифан
 Птолемей VI Филометор
 Птолемей VII Неос Филопатор
 Птолемей VIII Фискон
 Птолемей IX Латир
 Птолемей X Александър I
 Птолемей XI Александър II
 Птолемей XII
 Птолемей XIII
 Птолемей XIV Филопатор
 Птолемей XV Цезарион (47 – 30 пр.н.е.) – последният владетел на Египет от Птолемеите
 Птолемей (Мавретания), син на Юба II – цар на Мавретания
 Птолемей Мемфит († 130 пр.н.е.), син на египетския цар Птолемей VIII и сестра му съпруга Клеопатра II
 Птолемей (Кипър) – последният птолемейски цар на Кипър (80 – 58 пр.н.е.), син на Птолемей IX

Други 
 Птолемей Керавън – цар на Древна Македония 280-279 пр.н.е.
 Птолемей (Епир) – цар на Епир 3 век пр.н.e.
 Птолемей (Комагена) – първият цар на Комагена 163-130 пр.н.е.
 Клавдий Птолемей – знаменит александрийски астроном, математик и географ οτ II в.
 Птолемей (гностик) – гностик (2 век.)
 Птолемей (платоник) – философ (3 век.)
 Птолемей Хен – митограф
 Птолемей (цар на Тива) – митичен владетел на град Тива
 Птолемей (мъченик) († 165 в Рим)
 Птолемей от Непи († 1 век в Непи) – първият епископ на Непи и мъченик
 Птолемей – военачалник през диадохските войни
 Птолемей (син на Трасей) – военачалник и чиновник на Птолемеите и Селевкидите
 Птолемей (син на Доримен) – чиновник на Селевкидите, сатрап
 Птолемей Макрон – чиновник на Птолемеите и Селевкидите
 Птолемей (син на Филип) – офицер на Александър Велики
 Птолемей (войник) – телохранител на Александър Велики
 Птолемей (син на Селевк) – офицер на Александър Велики
 Птолемей (син на Андромах) – жрец на Александър 251/250 пр.н.е.
 Птолемей Андромаху – вероятно извънбрачен син на Птолемей II
 Птолемей Менай († 40 пр.н.е.)– владетел на княжество Халкис (Сирия)

Освен това:
 Птолемей (лунен кратер)
 Птолемей (кратер на Марс)
 (4001) Птолемей, астероид